Miejscowości w USA:
 Pittsfield – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Pittsfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Pittsfield – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Pittsfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Pittsfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Pittsfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Pittsfield – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Pittsfield – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Loraine
 Pittsfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Pittsfield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Gminy w USA:
 Pittsfield (ang. Pittsfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Pittsfield (ang. Pittsfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Pittsfield (ang. Pittsfield Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Pittsfield (ang. Pittsfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Pittsfield (ang. Pittsfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Pittsfield (ang. Pittsfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Pittsfield (ang. Pittsfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Pittsfield (ang. Pittsfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Pittsfield (ang. Pittsfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown